Doucett est un nom porté par :
George Henry Doucett, homme politique canadien ;
John Doucett, homme politique et militaire britannique ;
Rayburn Doucett (1943-), homme politique canadien ;
Raymond Daniel Doucett (1907-19??), homme politique canadien.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme